Cnidium confertum är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Cnidium confertum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
confertum